Апостольский префектура Хайнаня () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Хайкоу, Китай. Апостольская префектура Хайнаня распространяет свою юрисдикцию на весь остров Хайнань. Апостольская префектура Хайнаня подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

Первые католические миссионеры из Парижского общества заграничных миссий прибыли на остров Хайнань в конце XIX века. 15 апреля 1929 года Римский папа Пий XI издал бреве Quod christiani, которым учредил миссию Sui iuris Хайнаня, выделив её из апостольского викариата Бэйхай (сегодня — Епархия Бэйхай).

25 мая 1936 года Римский папа Пий XI выпустил буллу Valde decet, которой преобразовал миссию sui iuris в апостольскую префектуру.

Ординарии апостольской префектуры 

 священник Paolo Julliotte (20.11.1929 — февраль 1939);
 епископ Dominic Desperben (24.03.1939 — 16.06.1980);
 Sede vacante (c 16.06.1980 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Quod christiani, AAS 21 (1929), стр. 652 
  Булла Valde decet, AAS 28 (1936), стр. 453

Ссылки 
 Информация
 информация

Католические епархии Китая